CUG, sigle composé des trois lettres C, U et G, peut faire référence à :
Chœur universitaire de Grenoble, une association étudiante de Grenoble, France ;
 code unitaire de gestion, un code à 9 chiffres spécifique à Auchan.

CUG est aussi un code qui peut faire référence à :
 Orange, Nouvelle Galles du Sud, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CUG est un codon, qui signifie :
 leucine, selon le code génétique.
Code